Santa Barbara steht für:
 Barbara von Nikomedien, Heilige (spanisch)

Santa Barbara oder Santa Bárbara heißen folgende geographische Objekte oder Orte:

Argentinien:
 Departamento Santa Bárbara (Argentinien)
Bolivien:
 Santa Bárbara (Coroico)
 Santa Bárbara (Coripata)
 Santa Bárbara (Tarija)
 Santa Bárbara (Potosí)
Brasilien:
 Santa Bárbara (Bahia)
 Santa Bárbara (Minas Gerais)
 Santa Bárbara de Goiás
 Santa Bárbara do Leste
 Santa Bárbara do Monte Verde
 Santa Bárbara do Pará
 Santa Bárbara do Sul
 Santa Bárbara do Tugúrio
 Santa Bárbara d’Oeste
Costa Rica:
 Santa Bárbara de Heredia
Dominikanische Republik:
 Santa Bárbara de Samaná
Ecuador:
 Santa Bárbara (Quito)
 Santa Bárbara (Sucumbíos)
Guatemala:
 Santa Bárbara (Huehuetenango)
 Santa Bárbara (Suchitepéquez)
Honduras:
 Departamento Santa Bárbara (Honduras)
 Santa Bárbara (Santa Bárbara)
 Santa Bárbara (Nationalpark)
Kap Verde:
 Santa Bárbara (Brava)
Kolumbien:
 Santa Bárbara (Antioquia)
 Santa Bárbara (Nariño)
 Santa Bárbara (Santander)
Mexiko:
 Santa Bárbara (Chihuahua)
 Santa Bárbara (Durango)
 Santa Bárbara (Guanajuato)
 Santa Bárbara (Jalisco)
 Santa Bárbara (México)
 Santa Bárbara (Michoacán)
 Santa Bárbara (Querétaro)
 Santa Bárbara (Tamaulipas)
 Santa Bárbara (Tlaxcala)
Philippinen:
 Santa Barbara (Iloilo)
 Santa Barbara (Pangasinan)
Portugal:
 Santa Bárbara (Vulkan)
 Santa Bárbara (Angra do Heroísmo)
 Santa Bárbara (Lourinhã)
 Santa Bárbara de Nexe
 Santa Bárbara (Ponta Delgada)
 Santa Bárbara (Ribeira Grande)
 Santa Bárbara (Vila do Porto)
 Santa Bárbara de Padrões
Spanien:
 Santa Bàrbara (Tarragona)
USA:
 Santa Barbara County, Kalifornien
 Santa Barbara Island
 Santa Barbara (Kalifornien)
Venezuela:
 Santa Bárbara (Barinas)
 Santa Bárbara (Monagas)
 Santa Bárbara del Zulia

Santa Barbara, weiteres:
 California Clan, US-amerikanische Seifenoper (Originaltitel)
 Santabárbara, Spanische Pop-Musik-Gruppe
 Santa Barbara (Waffenhersteller), spanischer Waffenfabrikant

Siehe auch: 
 Sankt Barbara – ein Überblick